Пьемонте () — многозначный термин.

 Пьемонте, Лука — итальянский гребец-байдарочник
 Пьемонте (бронепалубный крейсер) — крейсер итальянского флота конца XIX века 
 Гран Пьемонте — шоссейная однодневная велогонка в итальянском регионе Пьемонт